Hay varios lugares que se llaman Baracaldo:

San Vicente de Baracaldo o simplemente Baracaldo, municipio español de la provincia de Vizcaya.
Baracaldo, localidad de Guinea Ecuatorial.
Baracaldo, localidad cubana del municipio de Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara.
Baracaldo CF, equipo de fútbol de la localidad vizcaína de Baracaldo.